The First Templar — компьютерная игра в жанре action с элементами RPG, разработанная Haemimont Games. Игра была выпущена для PC и Xbox 360. Мировым издателем игры является Kalypso Media. Издателем и локализатором игры в России является компания Акелла. В России игра получила название The First Templar:
В поисках Святого Грааля и вышла только для PC.

Сюжет 
Конец XIII века — тяжёлое время для ордена тамплиеров. Основатели забыли данные ими же обеты, а былые соратники стали врагами. Против короля Филлиппа IV, святой инквизиции и сарацинов выступили французский рыцарь Селиан д’Аристид и объявленная инквизицией еретичкой Мари д’Ибелин. Им предстоит побывать в Кипре, Акре, в руинах Ашкелона и в Ла-Рошель.

Персонажи 
Селиан д’Аристид (он же Гуго де Пейн) — тамплиер, благородный рыцарь, зять Роланда, позже магистр Ордена Тамплиеров. 
Роланд де Сент-Омер — тамплиер, позже ставший членом инквизиции, но своего брата Селиана не оставил в беде и помогал ему выбраться из горящего леса. 
Брат Лоренцо — католический священник, глава инквизиторов, предатель. Один из главных антагонистов. 
Мари д’Ибелин — наследница французского дворянского рода д’Ибелинов, освобождена Селианом и Роландом из тюрьмы инквизиции.
Великий Магистр† — магистр Ордена Тамплиеров. Из-за своего рвения получить Святой Грааль предал Селиана и убедил весь орден в его неверности. Позже убит Селианом.
Зверь (Чудище, Монстр)† — безмозглый великан, выращенный Братом Лоренцо, чтобы убить тамплиеров. Убит Роландом и Селианом. На некоторых уровнях можно сразиться с его «братьями». 
Исайя† — одноглазый наёмник инквизиции, посланный убить тамплиеров и казнить Мари д’Ибелин. Убит Селианом и Мари.
Музаффар† — генерал Сарацинов,державший особняк Д'Ибелинов. Убит Селианом на дуэли.
Барон де Шивни† — французский капитан,державший в страхе жителей Болота. Убит Роландом на дуэли.
Брат Жерар — учёный тамплиер из Ла-Рошели. Помог Мари расшифровать древний текст о местонахождении Грааля из особняка Д'Ибелинов.
Брат Джованни — кардинал, участвовавший в битве за Акру.
Изабелла Валуа — французская герцогиня, инквизиторша, именно она переманила Роланда на сторону инквизиции.
Ги Д'Ибелин† — Глава дома Д'Ибелинов и отец Мари. Убит сарацинами ещё до событий игры.
Филипп IV — король Франции, хотя игрок ни разу не увидит и не услышит его, он задаст ему немало проблем во время прохождения.

Отзывы 

Игра получила в основном негативные отзывы критиков. Критиковались невыразительный геймплей, плохая графика и плохая система боя, плохая анимация главных героев. В плюсы игры добавили динамичность системы боя и хорошо продуманный дизайн уровней. Absolute Games поставила 70 % (неплохо). А IGN поставила наоборот низкий балл — 4 балла из 10. StopGame поставила игре оценку похвально.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры
 Официальный русский сайт игры
 Сайт разработчика
 Страница игры на IGN
 Страница игры на GameSpy

Компьютерные игры 2011 года
Игры для Windows
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Игры для Xbox 360
Компьютерные игры, разработанные в Болгарии
Шутеры от третьего лица
Компьютерные игры, изданные Акеллой
Компьютерные игры, локализованные Акеллой